

Wydarzenia 

 Azja
 I wojna Rzymu z Mitrydatesem, królem Pontu
 Europa
 koniec wojny Rzymu z italskimi sprzymierzeńcami
 Sergiusz Orata odkrywa zasadę centralnego ogrzewania